Lagting(et) steht für:

 Lagting (Åland), Parlament der autonomen finnischen Provinz Åland
 Lagting (Norwegen), politische Institution Norwegens

Siehe auch:
 Lagting